Affaire de famille peut désigner :
 Affaire de famille, titre québécois de Family Business, film américain de Sidney Lumet (1989) ;
 Affaire de famille, chanson de Arsenik et Doc Gynéco (1998) ;
 Affaire de famille, film français de Claus Drexel (2008).

Affaire de famille peut désigner :
 Affaires de famille, titre français de Det bli'r i familien, film danois de Susanne Bier (1993).